Dusek ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Dusek (* 1996), österreichischer Snowboarder 
 Michael Dusek (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Peter Dusek (* 1945), österreichischer Honorarprofessor für Zeitgeschichte und Archivwissenschaft

Siehe auch:
 Dussek
 Dušek
 Duschek